L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 14 au , sur dur en extérieur.

Faits marquants

Forfaits 
  Belinda Bencic, remplacée par  Veronika Kudermetova
  Angelique Kerber, remplacée par  Elise Mertens
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Camila Giorgi
  Karolína Plíšková, remplacée par  Jeļena Ostapenko
  Elena Rybakina, remplacée par  Danielle Collins
  María Sákkari, remplacée par  Ajla Tomljanović
  Anett Kontaveit, remplacée par  Jil Teichmann

Lauréates 
La lettone Jeļena Ostapenko remporte son  WTA, le  en catégorie WTA 500, en dominant en finale Veronika Kudermetova.
La paire Veronika Kudermetova / Elise Mertens remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Dubaï
Tennis en février 2022
Sport aux Émirats arabes unis en 2022